Alan Taylor kan henvise til:

 Alan Taylor (historiker) (født 1955), amerikansk historiker
 Alan Taylor (instruktør) (født 1959), amerikansk filminstruktør
 Alan Taylor (fodboldspiller født 1953), West Ham United-fodboldspiller
 Alan Taylor (fodboldspiller født 1943), tidligere målmand
 Alan Taylor (jurist) (1901–1969), australsk højesteretsdommer
 Alan Taylor (tv-vært) (1924–1997), walisisk tv-vært
 Alan Taylor (racerkører) (født 1966), britisk racerkører
 Alan Taylor (volleyballspiller), canadisk volleyballspiller
 Alan D. Taylor, matematiker
 Alan John Percivale Taylor (1906–1990), britisk historiker

Se også 
 Allan R. Taylor, canadisk bankmand
 Allan Taylor (fodboldspiller) (1905-1981), engelsk fodboldspiller